Сезон 2009-10 в Ла Лига (позната като Liga BBVA) е 79-и от създаването и. Барселона са шампиони от миналия сезон с 19-ата си титла в Ла Лига. Кампанията стартира на 29 август 2009 и завършва на 16 май 2010. 20 отбора се съревновават в лигата, 17 участници от сезон 2008–09 и три промотирани от Сегунда Дивисион.
Nike T90 Ascente е официалната топка на шампионата.

Промоции и отпадания 
Отбори получили промоция от Сегунда Дивисион 2008/09
 Херес
 Реал Сарагоса
 Тенерифе

Отбори отпаднали в Сегунда Дивисион 2009/10
 Реал Бетис
 Нумансия
 Рекреативо

Стадиони

Области

Класиране 

1 Атлетико Мадрид спечели Лига Европа 2009/10 и се класира за груповата фаза автоматично.

Резултати

Статистика и трофеи

Трофей Пичичи 
Трофея Пичичи печели играчът отбелязал най-много голове през сезона.

Източници: Sportec.es и Yahoo! Sport

Трофей Замора 
Трофея Замора се присъжда на вратаря с най-малко средно аритметично получени голове за брой мачове.

Източник: futbol.sportec

Асистенции 

Източник: ESPN Soccernet

Резултати 
 Първи гол за сезона: Раул за Реал Мадрид срещу Депортиво, 24 минути и 53 секунди (29 август 2009)
 Първа дузпа за сезона: 33 минути и 48 секунди – Кристиано Роналдо (отбелязва) за Реал Мадрид срещу Депортиво (29 август 2009)
 Най-бързо вкаран гол в мач: 34 секунди – Рики за Депортиво Ла Коруня срещу Расинг Сантандер (11 април 2010)
 Най-късно вкаран гол в мач: 90+5 минути и 44 секунди – Андрес Гуардадо за Депортиво срещу Атлетико Мадрид (21 ноември 2009)
 Най-голяма победа: 6 гола – Реал Мадрид 6–0 Сарагоса (19 декември 2009)
 Най-много голове в мач от един отбор: 6 гола
 Барселона 6–1 Сарагоса (25 октомври 2009)
 Реал Мадрид 6–0 Сарагоса (19 декември 2009)
 Реал Мадрид 6-2 Виляреал (21 февруари 2010)
 Най-много голове вкарани от загубил отбор: 3 гола
 Атлетик Билбао 4–3 Расинг Сантандер (29 март 2010)
 Хетафе 4–3 Севиля (25 април 2010)
 Най-много голове в мач от един играч: 3 гола
 Роберто Солдадо за Хетафе срещу Расинг Сантандер (30 август 2009)
 Сейду Кейта за Барселона срещу Сарагоса (25 октомври 2009)
 Роберто Солдадо за Хетафе срещу Херес (29 ноември 2009)
 Лионел Меси за Барселона срещу Тенерифе (10 януари 2010)
 Лионел Меси за Барселона срещу Валенсия (14 март 2010)
 Гонсало Игуаин за Реал Мадрид срещу Реал Валядолид (14 март 2010)
 Лионел Меси за Барселона срещу Сарагоса (21 март 2010)
 Кристиано Роналдо за Реал Мадрид срещу Майорка (5 май 2010)
 Първи автогол за сезона: Давид Прието (Херес) за Атлетик Билбао, 31 минути и 41 секунди (13 септември 2009)
 Първи хет-трик за сезона: Роберто Солдадо за Хетафе срещу Расинг Сантандер (30 август 2009)

Дисциплина 
 Първи жълт картон за сезона: Даниел Аранзубия за Депортиво срещу Реал Мадрид, 33 минути (29 август 2009)
 Първи червен картон за сезона: Леонардо Гиода за Херес срещу Майорка, 41 минути и 39 секунди (30 август 2009)
 Най-късно даден картон: Клебер Сантана (червен), 90+5 минути и 10 секунди за Атлетико Мадрид срещу Депортиво (21 ноември 2009)

Други 
 Най-дълго продължение на първото полувреме: 5 минути и 2 секунди – Валядолид срещу Атлетик Билбао (4 октомври 2009)
 Най-дълго продължение на второто полувреме: 7 минути и 12 секунди – Виляреал срещу Атлетик Билбао (13 февруари 2010)

Примера дивисион